Павел Гарапих (; 18 ноября 1882, Цебрув, Австро-Венгрия — 1957 год, Пулавы, ПНР) — польский юрист. Воевода лодзинский и львовский.

Биография 
Происходил из крестьянской семьи. В 1900 году окончил гимназию в Тарнополе и в 1906 году юридический факультет Ягеллонского университета. Работал как чиновник в управлении наместника Королевства Галиции и Лодомерии. В характеристиках отмечался как службист и компетентный чиновник.

3 февраля 1910 года заключил брак с графиней Людгардой Любеньской.

Начало Первой мировой войны застало его на посту тарнопольского вице-старосты. Был эвакуирован вглубь империи перед наступающей российской армией. В 1915 году назначен референтом политического отдела оккупационного Люблинского генерал-губернаторства, правительство которого размещалось в Люблине.

Явно проявлял свои симпатии к польскому национальному движению. В марте 1918 году, после подписания брестского мира, на основании которого Центральные державы передали Украинской Народной Республике Холмщину, в обмен на поставки продовольственных товаров, демонстративно подал в отставку. Публично осуждал берлинские и венские власти за предательство польских союзников, вместе с ними воюющий против России. Отставка принята не было, но в наказание был переведен на должность в маленький городок Скалат. Политическая ссылка закончилась после восстановления независимости Польши.

В Польше был сразу назначен на пост тарнопольского старосты. 15 февраля 1920 года стал вице-воеводой Лодзинского воеводства. Совместно с воеводой Антонием Каменьским создавал и организовывал административные структуры нового воеводства. После назначения Каменьского на должность министра внутренних дел в правительстве Антония Пониковского, был 10 марта 1922 года назначен воеводой Лодзинского воеводства. В этой должности работал до 24 февраля 1923 года.

2 апреля 1923 года получил назначение на пост вице-воеводы в Станиславовском воеводстве. Занимался продолжением организации административных структур нового воеводства и продвижением идей примирения между основными народами, населяющими воеводство — поляками, украинцами и евреями.

С 12 августа 1924 по 30 декабря 1924 вновь воевода Лодзинского воеводства. Закончил множество начатых ещё в воеводство Каменьского административных проектов, в том числе проект школьного образования в воеводстве. Сыскал славу скрупулезного бюрократа галицкого стиля.

30 декабря 1924 года был назначен воеводой Львовского воеводства. На этой должности, последней в его карьере, оставался до 28 июля 1927 года.

После окончания карьеры жил в родных местах. Работал нотариусом в Злочуве. Участвовал в работе множества общественных организаций. Был председателем местного отделения Товарищества развития Восточных Земель и Польского Красного Креста. Курировал интернат для слабовидящих во Львове и Высшую женскую хозяйственную школу в Снопкове.

Не подвергался репрессиям и преследованиям советских, немецких и польских коммунистических властей. После переселения поляков в Польшу жил в Пулавах. Умер в 1957 году.

Был награждён Золотым крестом Заслуг.

Литература 
 Waingertner Przemysław Wojewodowie łódzcy (cz. 1). Paweł Garapich W: «Kronika miasta Łodzi» nr 3(51)/2010 ISSN 1231-5354 ss.127-132.
 Stanisław Łoza, Czy wiesz kto to jest?, t. 1, Warszawa, 1938.
 Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej (pod redakcją Jacka Majchrowskiego), Polska Oficyna Wydawnicza «BGW», Warszawa 1994.
 Baranowski J. Organizacja władz administracji ogólnej szczebla wojewódzkiego w Łodzi w latach 1919-1939-1945, W: «Rocznik Łódzki» 1994, t. XLI. s. 66-67.
 Badziak K., Baranowski J., Polit K., Powstanie i główne kierunki aktywności administracji województwa łódzkiego w okresie międzywojennym W: Województwo łódzkie 1919—2009, Studia i materiały red. Badziak K., Łapa M., Łódź 2009.
 Waingertner Przemysław Historie znad Łódki czyli 47 opowieści z dziejów Ziemi Obiecanej, Łódź 2009 ISBN 978-83-92970-10-1.

Примечания 

Львовские воеводы
Лодзинские воеводы
Выпускники Ягеллонского университета